Designazione con cui si identifica un edificio sede dell'Istituto Nazionale Assicurazioni (INA), diversi dei quali edificati tra gli anni venti e gli anni quaranta del XX secolo e appartenenti alla corrente architettonica del razionalismo italiano

 Palazzo INA – edificio di Napoli.
 Palazzo INA – edificio di Potenza.
 Palazzo INA – edificio di Rovigo.

o anche

 Palazzo dell'INA – edificio del quartiere EUR a Roma
 Palazzo dell'INA – edificio di Messina
 Palazzo INA – edificio residenziale di Milano, situato in Corso Sempione, progettato da Piero Bottoni
 Palazzo dell'INA – edificio di Milano, situato in Piazza Armando Diaz, progettato da Piero Portaluppi